— японский морской офицер,  русско-японской войны.

Погиб в ходе морского сражения, разыскивая подчинённого на тонущем корабле, и вследствие этого считается в Японии образцом самопожертвования и отеческой любви к солдатам.

Биография 
Отец Такэо, Сигэтакэ Хиросэ, был самураем княжества Ока в провинции Бунго на севере острова Кюсю. В годы бакумацу (завершения сёгунской эпохи) Сигэтакэ Хиросэ встал на сторону проимператорских сил и после их победы, в эпоху Мэйдзи, работал судьёй.
Вначале семья Хиросэ жила в посёлке Такэта, но их дом сгорел в ходе восстания самураев под руководством Сайго Такамори в 1877 году, после чего они перебрались на Хонсю, в город Такаяма. Окончив младшую школу в Такаяме и отучившись в токийской старшей школе , в 1885 году Такэо вслед за своим старшим братом  поступил во флотскую военную академию Японии (брат впоследствии дослужился до контр-адмирала). Одновременно Такэо начал заниматься дзюдо в институте Кодокан и с течением времени стал считаться там одним из лучших дзюдоистов.

Выпустившись из академии в 1889 году, Хиросэ получил назначение на броненосный пароходофрегат , где и прослужил до февраля следующего года. После этого он стал боцманом на гидрографическом корабле , который занимался изучением и охраной побережья. Во время первой японо-китайской войны Хиросэ служил на броненосце «Фусо» и принимал участие в битве при реке Ялу 1894 года.

Хиросэ был убеждён в неизбежности войны с Россией и находил нужным знать о ней как можно больше. С этой целью он взялся самостоятельно учить русский язык. Его увлечение заметили в военном командовании, и в 1897 году, когда решался вопрос об отправлении на учёбу за границу способных молодых офицеров, Хиросэ был направлен в Россию — жить, учиться и поставлять японскому командованию сведения о состоянии русского флота, военно-морских баз и береговых укреплений. Впоследствии он был назначен военно-морским атташе и в таком качестве оставался в Санкт-Петербурге до 1902 года. Находясь в России, Хиросэ обзавёлся большим количеством знакомых среди русской аристократии и военных чинов, а кроме того неоднократно путешествовал по районам стратегического значения. Он осмотрел укрепления Порт-Артура, главного русского порта на Дальнем Востоке, и проехал по Транссибирской магистрали. Не ограничившись путешествиями по России, он побывал также в Германии, Франции и Великобритании.

Хиросэ изучил русский язык и во время путешествия по России создал переводы нескольких стиховорных произведений Александра Сергеевича Пушкина на классический китайский язык (который в то время знали все образованные японцы) в жанре канси. Он также был одним из первых японцев, прочитавших «Тараса Бульбу» и произведения Алексея Константиновича Толстого.

В 1904 году началась русско-японская война. Хиросэ, имевший на тот момент звание , получил назначение на броненосец «Асахи», где командовал торпедными аппаратами. С самого начала войны японцы старались заблокировать гавань Порт-Артура, топя у входа в неё тяжело нагруженные старые пароходы. Хиросэ принимал участие в первой и второй попытке блокады, командуя, соответственно, брандерами «Хококу-мару» () и «Фукуи-мару» (). Во время второй попытки, состоявшейся 27 марта 1904 года, он и погиб. Когда японцы попытались подвести четыре брандера ко входу в гавань, русские заметили их и сейчас же задействовали береговую артиллерию и выслали на перехват эсминцы. «Фукуи-мару» получил от одного из эсминцев пробоину в борту и стал тонуть. Хиросэ отдал приказ взрывать корабль и эвакуироваться, но после переклички не обнаружил среди матросов старшину 1-й статьи Магосити Сугино, который как раз должен был подготовить взрыв в трюме. Хиросэ отказался эвакуироваться и пошёл искать Сугино, но, обшарив весь корабль и убедившись, что старшина не откликается ни на какие призывы, был вынужден идти к спасательной шлюпке. При посадке в неё капитану оторвало голову прямым попаданием русского снаряда. Тело Хиросэ, свалившееся в воду, позже выловили русские моряки и похоронили его со всеми почестями. В японской шлюпке же осталось несколько маленьких кусочков плоти Хиросэ, которые были подобраны матросами и похоронены на японской стороне в присутствии официальных лиц, таких как министр флота Ямамото Гомбэй и императорский посол.

Прославление 
Поступок Такэо Хиросэ, выказавшего столь явную заботу о подчинённом, и его гибель получили в Японии большую известность — не в последнюю очередь благодаря усилиям отдела военной пропаганды. Хиросэ был прославлен как «слуга царю, отец солдатам». Его посмертно повысили в звании до , выстроили в посёлке Такэта синтоистский храм в его честь, его самоотверженность стала предметом стихов и песен, его биография включалась в школьные учебники до конца Второй мировой войны. Капитану Хиросэ поставили бронзовый памятник в Такэте, бюст в Такаяме и скульптурную группу (до настоящего времени не сохранилась) перед станцией Мансэйбаси в Токио, где он был изображён вместе со старшиной Сугино. Основатель Кодокана Дзигоро Кано, у которого Хиросэ в своё время учился дзюдо, посмертно повысил его дан с 4-го до 6-го, а известный японовед Лафкадио Хирн упоминал о распространённости разнообразных сувениров, посвящённых капитану, включая запонки с портретом Хиросэ и подписью : это патриотическое изречение, принадлежавшее самурайскому полководцу Кусуноки Масасигэ, Хиросэ любил цитировать. Таким образом, Такэо Хиросэ вошёл в пантеон «божественных героев» русско-японской войны и до настоящего времени почитается в храме Ясукуни.

Распространению славы капитана Хиросэ помогала и его безупречная репутация: он всю жизнь не пил, не курил, не увлекался женщинами и не хотел жениться, поскольку считал, что тот, кого могут в любой момент призвать отдать жизнь за родину, жениться не имеет права. Имеются лишь сведения о том, что он питал романтические чувства к некой Ариадне Ковальской, дочери Анатолия Ковальского, специалиста по минному делу из морского технического комитета при морском министерстве России. Сохранилось письмо Хиросэ к своей невестке Харуэ, написанное на открытке с изображением красавицы, напоминавшей, по мнению Хиросэ, Ариадну.

Относительно судьбы старшины Сугино, из-за которого капитан Хиросэ задержался на тонущем корабле, после Второй мировой войны возникли некоторые сомнения. Газета «Асахи симбун» и телекомпания NHK в 1946 году сообщили, будто бы Сугино, прославляемый в своём отечестве как погибший за правое дело, на самом деле жив и намерен вернуться в Японию. Он якобы выжил в ходе боя при Порт-Артуре, так как его, потерявшего сознание от ран, подобрала китайская лодка, и он некоторое время провёл в плену у русских. Услышав о своей всенародной славе в Японии, он вообразил огромный позор, ожидавший его в случае возвращения, и предпочёл поселиться в Маньчжурии. Он дожил там до 80 лет, а после Второй мировой войны был узнан в порту японскими военнопленными, возвращавшимися домой после поражения своей страны. Однако других сообщений о Сугино не последовало, сам он не сделал никаких заявлений по каким-либо информационным каналам, и официальные лица Японии оставили в силе версию его гибели в 1904 году, а сообщения о его спасении объявили безосновательными слухами.

Награды 
 Орден Восходящего солнца 5 степени 
 Орден Священного сокровища 5 степени 
  Медаль за участие в японо-китайской войне

Галерея

Сочинения Такэо Хиросэ 
  ()
 『広瀬武夫全集』 高城知子・島田謹二・司馬遼太郎編 （全2巻、1983年、講談社） ()

Такэо Хиросэ в литературе

В исторической 
  ()
  ()
  ()
  ()

В художественной 
  ( По роману был снят одноимённый телесериал, в роли Хиросэ — актёр Такахиро Фудзимото)
  ()
  ()

Примечания

Комментарии

Ссылки 
 Борис Акунин. Японский бог
 Профиль Такэо Хиросэ на сайте Национальной парламентской библиотеки Японии
 Песня  (см. также слова с переводом). Исполняет детский хор Нисирокуго (1-я запись) и квартет Dark Ducks (2-я запись).

Выпускники Военной академии Императорского флота Японии
Дзюдоисты Японии
Морские офицеры Японии
Капитаны 2-го ранга
Разведчики Японии
Участники Японо-китайской войны (1894—1895)
Участники Русско-японской войны (Япония)